

Географічні об'єкти

Віндем — містечко в штаті Західна Австралія

Віндем — місто, штат Коннектикут
 Віндем — місто, штат Мен
 Віндем — місто, штат Нью-Гемпшир
 Віндем — місто, штат Нью-Йорк
 Віндем — місто, штат Вермонт
 Віндем — селище, штат Огайо
 Віндем Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Віндем Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсильванія
 Віндем — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Персоналії 

 Джон Віндем - англійський письменник-фантаст (1903—1969)